Aero A-21, een Tsjechoslowaaks vliegtuigje

 A21 (België) - weg in België
 A21 (Duitsland), zie Bundesautobahn 21
 A21 (Frankrijk) - weg in Frankrijk
 A21 (Groot-Brittannië) - weg in Groot-Brittannië
 A21 (Griekenland) - weg in Griekenland
 A21 (Italië) - weg in Italië
 A21 (Noord-Ierland) - weg in Noord-Ierland
 A21 (Oostenrijk), zie Wiener Außenring Autobahn
 A21 (Portugal) - weg in Portugal
 A-21 (Spanje) - weg in Spanje
 A21 (Zwitserland) - weg in Zwitserland